Luciano Guerzoni è il nome di due uomini politici italiani:

 Luciano Guerzoni (1938) – sottosegretario e docente universitario
 Luciano Guerzoni (1935) – ex Presidente dell'Emilia-Romagna.